Vessel Traffic Service
 zespół przetoczenia krwi między płodami